Toponímia:
 Les Canals: indret del municipi d'Arbúcies (Selva)
 Les Canals: accident orogràfic del municipi d'el Pont de Suert (Alta Ribagorça)
 Les Canals: indret del municipi de la Febró (Baix Camp)
 Les Canals: accident orogràfic del municipi de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
 Les Canals: indret del municipi de Lleida (Segrià)
 Les Canals: indret del municipi de Montagut i Oix (Garrotxa)
 Les Canals: accident orogràfic del municipi de Navès (Solsonès)
 Les Canals: indret del municipi de Roquetes (Baix Ebre)
 Les Canals: indret del municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)
 Les Canals: indret del municipi d'Ulldecona (Montsià)